Název Starý hrad má více míst::

 Starý hrad (Malá Fatra) – zřícenina hradu nad Domašínským meandrem řeky Váh nedaleko od města Strečno v okrese Žilina
 Starý hrad (Olomučany) – pozůstatky hradu mezi Adamovem, Olomučany a Blanskem v okrese Blansko
 Starý hrad (Vlašim) – romantická novostavba pseudogotického hradu nad řekou Blanice ve městě Vlašim
 jeskyně Starý hrad – jeskyně o hloubce 343 m nacházející se v masívu Krakovy hole na severní straně Nízkých Tater.